Christophe Bertschy (1970-), dessinateur de bande dessinée suisse ;
 Christoph Bertschy (1994-), joueur de hockey suisse ;
 Jean-Mario Bertschy (1911-2002), cinéaste suisse ;
 Kathrin Bertschy (1979-), femme politique suisse ;
 Malcom Bertschy (2000-), joueur de rugby français.